Оливия Изабель Родриго (, род. 20 февраля 2003 года) — американская актриса, певица и автор песен. Она известна ролями Пейдж Олвера в сериале «Пэйдж и Фрэнки» и Нини Салазар-Робертс в сериале канала Disney+ «Классный мюзикл: Мюзикл». В январе 2021 года она выпустила свой дебютный сингл «Drivers License», который возглавил хит-парады многих стран, включая США.

На 64-й ежегодной премии «Грэмми» была номинирована в семи категориях, в том числе «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» за Sour, «Запись года» и «Песня года» за «Drivers License». Журнал Time избрал её «Исполнителем 2021 года», а Billboard назвал её «Женщиной года» в 2022 году, что сделало её первой азиатско-американской артисткой, удостоенной этой награды.

Юность 
Оливия Изабель Родриго родилась в Марриете, штат Калифорния. Она имеет филиппинское происхождения со стороны отца, и немецкое и ирландское со стороны матери. Родриго начала брать уроки актёрского мастерства и пения в возрасте шести лет, она также играла в театральных постановках в начальной школе Лизы Джей Мейлс и средней школе Дороти Макэлхинни. Она переехала из Мурриета в Лос-Анджелес, когда получила роль в сериале «Пэйдж и Фрэнки».

Карьера 
Родриго впервые появилась на экране в рекламном ролике бренда Old Navy. Вскоре после этого, в 2015 году, она исполнила главную роль Грейс Томас в фильме «An American Girl: Grace Stirs Up Success». В 2016 году она получила роль Пейдж Олверы в сериале «Пэйдж и Фрэнки». В феврале 2019 года она получила главную роль Нини Салазар-Робертс в сериале «Классный мюзикл: Мюзикл», премьера которого состоялась в ноябре того же года. Родриго записала песни «All I Want» и «Just For A Moment» с Джошуа Бассеттом для саундтрека сериала.

В 2020 году Родриго подписала контракт с лейблами Interscope Records и Geffen Records. 8 января 2021 года она выпустила свой дебютный сингл «Drivers License», который написала в соавторстве с продюсером Дэном Нигро. В течение недели после своего выпуска сингл дважды побил рекорд Spotify по количеству ежедневных потоков: 11 января песня Родриго имела более 15,7 миллиона глобальных потоков на Spotify, которые она превзошла на следующий день с более чем 17 миллионами глобальных потоков.
Песня дебютировала на первом месте в американском основном хит-параде Billboard Hot 100, а также возглавила чарты Австралии, Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Новой Зеландии и Норвегии. Родриго заявила в интервью, что «это была самая сумасшедшая неделя в моей жизни… Вся моя жизнь изменилась в одно мгновение».

Своими кумирами Родриго считает Тейлор Свифт и Лорд.
С Тейлор Свифт они впервые встретились 11 мая 2021 года на церемонии Brit Awards.

Родриго номинирована в 7 категориях на 64-й ежегодной церемонии премии «Грэмми», в том числе «Лучший новый исполнитель», «Альбом года» за Sour «Запись года» и «Песня года» за «Drivers License».
Журнал Time избрал её «Исполнителем 2021 года», а Billboard назвал её «Женщиной года» в начале 2022 года, что сделало её первой азиатско-американской артисткой, удостоенной этой награды.

Личная жизнь 

Во время съемок «Классный мюзикл: Мюзикл» встречалась с актером Джошуа Бассеттом, играющим в этом же сериале. Но позже стало известно об их расставании, что в одной из версий и побудило Оливию написать ее дебютную песню Drivers Licence, а позже и весь альбом SOUR.

В июле 2021 года Родриго участвовала в программе Белого дома по популяризации вакцинации от COVID-19 среди молодежи. Она встретилась с президентом Джо Байденом, вице-президентом Камалой Харрис и главным медицинским советником Энтони Фаучи, чтобы обсудить свои усилия. Согласно сообщению CNN, Родриго будет записывать видеоролики о важности вакцинации молодых людей, в том числе отвечая на вопросы молодежи относительно вакцинации.

Фильмография

Дискография

Студийные альбомы

Синглы

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Дети-певцы США
Актрисы телевидения США
Исполнители, возглавлявшие Billboard Hot 100
Исполнители, возглавлявшие Billboard 200